Синагога Юсеф Абад (, ) является одной из крупнейших синагог в Тегеране, Иран. Официальное название синагоги Юсеф Абад — синагога Сукат Шалом. Оригинальное здание, где располагается синагога было завершено в начале 1950-х. С ростом еврейского населения столицы, особенно в районе Юсеф Абад, было решено, что новое здание необходимо. С помощью лидеров местных общин во главе с Авраамом Юсаином, строительство нового фасада была завершено в октябре 1965 года. Новая синагога была открыта для публики на Рош а-Шана 5726 года (по еврейскому календарю).

В 1999 году 78-летний кантор синагоги Файзула Мехуобад был приговорён к смертной казни за симпатии к Израилю.

8 февраля 2003 года президент Мохаммад Хатами посетил синагогу Юсеф Абад, став первым президентом Ирана посетившим синагогу со времен Исламской революции. Во встрече с президентом приняли участие главный раввин Ирана Юсеф Хамадани Коэн, а также представители еврейской общины Ирана Гарун Яшаяи, и Моррис Мотамед. В честь события, главный раввин Коэн открыл для Хатами арон ха-кодеш со свитком Торы и провёл молитвы.

Примечания

Ссылки 
 The Center for Research & Analysis of Iranian Jewish History
 Negaresh Sevom Iranian Jewish Cultural, Social and Analytical Website (Persian)

Синагоги, построенные в XX веке
Культовые сооружения Тегерана